

Sigle 
 Circuito diretto numerico
 Content Delivery Network
 abbreviazione in inglese per canadian, canadese

Codici 
 CDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Camden (Stati Uniti d'America)
 cdn – codice ISO 639-3 della lingua chaudangsi

Altro 
 CDN – Centro direzionale di Napoli
 CDN – abbreviazione aeronautica di Coordination message – Messaggio di coordinamento